Световская —  железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Подойниковского сельсовета.

География 
Расположен в северо-западной части края, при станции Световская Западно-Сибирской железной дороги, фактически образуя с посёлком Первомайский единый населённый пункт.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Входит в муниципальное образование «Подойниковский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2005 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % от 175 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Социальные услуги жители получают в ближайших населённых пунктах.

Транспорт 
Посёлок при станции доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

В пешей доступности дорога общего пользования межмуниципального значения «Подойниково — Первомайский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3205) протяженностью 20,700 км.

Железнодорожная станция Световская на линии Карасук — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района